Koba peut désigner :

Toponyme 
 Koba, une commune du Burkina Faso ;
 Koba, un village du Cameroun, dans la commune de Konye ;
 Koba, un village du Cameroun, dans la commune de Nguelebok ;
 Koba-Tatema, Boffa (Guinée) Guinée ;
 Koba (Mamou), Guinée ;
 Koba (Kindia), Guinée.

Patronyme 
 Koba, un nom d'usage alternatif de Joseph Staline signifiant  ;
 Koba LaD, un rappeur français.

Divers 
 Koba, un singe dans le film La Planète des singes : L'Affrontement.
 Koba, un type de panier est-timorais.

Homonymie de toponyme